Драган Шолак може бити:
 Драган Шолак (привредник), српски привредник
 Драган Шолак (шахиста), српски шахиста